El Piñón kan syfta på:

Colombia 

 El Piñon, kommun, Magdalena, 
 El Piñón (ort), Magdalena,